Yağız est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1964), athlète turc de taekwondo
Özge Yağız (né en 1997), actrice turque
 (né en 1991), jouer turc de football

Prénom
Yağiz Avci (né en 1984), pilote de rallye turc
 (né en 1991), acteur turc
 (né en 1989), joueur turc de basket-ball
 (né en 1991), joueur turc de basket-ball
 (né en 1993), archer turc

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom